Ел Новента и Синко има више значења:

 Ел Новента и Синко (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Новента и Синко (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Новента и Синко, Касимиро Танори (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику